Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (1948-)
 Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie (1945-1969, obecnie jako Muzeum Narodowe w Szczecinie)